Бо́сна () — река в Боснии и Герцеговине. Правый приток Савы, принадлежащей бассейну Дуная.

Длина — 308 км, площадь бассейна — 10,5 тыс. км². Средний расход воды — 142 м³/с.

Босна начинается в горном массиве Трескавица и течёт по Динарскому нагорью, в низовье выходя на Среднедунайскую низменность. Половодье весной, межень в июле — сентябре.

Основными притоками Босны являются реки: Железница, Миляцка, Фойничка, Лашва, Кривая, Усора и Спреча.

На территории общины Модрича в Босну впадает Бабешница

Примечания 

Притоки Савы
Реки Боснии и Герцеговины
География Республики Сербской